Diagonal Mar puede referirse a:

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou: barrio ubicado en Barcelona (Cataluña).
Diagonal Mar: centro comercial ubicado en Barcelona.
El Parque de Diagonal Mar en Barcelona.